Литман — фамилия. Известные носители:

 Литман, Алексей Давыдович (1923—1992) — советский и российский философ, историк философии, востоковед, доктор философских наук.
 Литман, Джессика (род. 1953) — американский специалист по авторскому праву.
  (род. 1990) — израильский актёр.
 Литман, Жизель (более известна как Бат Йеор; род. 1933) — британская писательница и историк.
 Литтман, Линн (род. 1941) — американский кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Литман, Райнгольд Эмильянович (род. 1936) — бригадир проходчиков шахты им. Ленина (Шахтинск, Карагандинская область), Герой Социалистического Труда.
 Литман, Эллен (род. 1973) — американская писательница российского происхождения.
 Литман, Энно (1875—1958) — немецкий востоковед.